De Poel (natuurgebied), een natuurgebied ten oosten van Heinkenszand en ten zuiden van Nisse
De Poel (molen), een korenmolen in Nisse
De Poel (Friesland), een meer in de provincie Friesland
De Poel (Amstelveen), een meer tussen Amstelveen en Bovenkerk
Knooppunt De Poel, een verkeersknooppunt bij Goes
Verzorgingsplaats De Poel, een verzorgingsplaats aan de A30 bij Ede
De Poel (gemaal), een gemaal aan de Waterlandse Zeedijk ten zuidoosten van Monnickendam
De Poel (film), een Nederlandse film uit 2014 onder regie van Chris W. Mitchell